Il doppio del torneo di tennis Rijeka Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dusan Karol e Jaroslav Pospíšil che hanno battuto in finale Alex Kuznetsov e Dick Norman 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Lovro Zovko (primo turno)
 Alex Kuznetsov /  Dick Norman (finale)

 Alessandro Motti /  João Souza (primo turno)
 Lazar Magdinchev /  Predrag Rusevski (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rijeka Open 2008